Solbacka har flera betydelser:

 Solbacka, Karlskoga – en tidigare byggnad i Karlskoga
Solbacka, Norrtälje – en stadsdel i Norrtälje
Solbacka, Nässjö kommun – en bebyggelse söder om Nässjö
Solbacka, Vimmerby kommun – en by i Vimmerby kommun
Solbacka läroverk – en nedlagd internatskola i Södermanlands län, som numera används som konferensanläggning